«Шала́нды, по́лные кефа́ли…» — известная советская песня, написанная композитором Никитой Богословским на слова Владимира Агатова для кинофильма Леонида Лукова «Два бойца» (), где её исполнил Марк Бернес, игравший бойца-одессита Аркадия Дзюбина.

История 

Съёмки фильма происходили в эвакуации, в Ташкенте.

В первоначальном варианте сценария фильма песен не было вовсе, но потом режиссёр Леонид Луков попросил Никиту Богословского написать песню для сцены в землянке. Так появилась в картине «Тёмная ночь». После этого Луков решил, что Аркадий Дзюбин должен спеть ещё одну песню, совершенно контрастную, и дал композитору задание: написать её «в стиле весёлых одесских уличных песен». Как вспоминал композитор:

Я по рождению ленинградец, никогда не соприкасался творчески с одесским песенным фольклором и просто не знал, с чего начать. И тогда в газетах было помещено объявление с просьбой ко всем лицам, знающим одесские песни, явиться на киностудию. На следующий день привалила огромная толпа коренных одесситов, патриотов своих песен. Пришли люди очень разнообразные — от почтенных докторов до типов, вызывавших удивление по поводу того, что они ещё на свободе. И все они два дня пели наперебой всевозможные типично одесские песни. А я потом, сплавив характерные обороты и интонации, написал «Шаланды», песню вполне самостоятельную, но принёсшую мне впоследствии массу неприятностей, так как люди, её бесконечно критиковавшие, никак не могли понять, что такой персонаж, как Аркадий Дзюбин, мог петь в данных условиях только такого типа песню, иначе образ его был бы неправдивым. Конечно, если бы я написал эту песню вне фильма, просто для эстрадного исполнения, я был бы вполне согласен с моими критиками. Но зато после «Двух бойцов» жизнерадостные и доброжелательные одесситы стали считать меня «своим».

«Одесский» текст песни написал киевлянин Агатов, взяв за основу собственное стихотворение, посвящённое социалистическому соревнованию рыболовецких бригад. По словам Михаила Пойзнера:
 «Ошибся» Агатов в «Шаландах» только в одном-двух моментах — наш Фонтан мог покрыться не черёмухой, а, скорее всего, акацией. И одессит Костя, скорее всего, курил не «Казбек», а всё-таки наше «Сальве». 

Интересно, что в фильме, и в песне в частности (как и в её грамзаписи 1943 года) Марк Бернес произносит название города как «Одэсса» (в поздних записях 1963 и 1967 годов — уже в соответствии с литературной нормой: «Одесса»).

После выхода фильма на экран песня, по свидетельству Н. Богословского, «имела ошеломляющий успех, но официально была в опале, не публиковалась и не рекомендовалась для официального исполнения, так как считалась блатной». «Нашлось немало партийных идеологов, чиновников, музыковедов, собратьев по музе Богословского и Агатова, яростно набросившихся на неё. Их бесило то, что образы какого-то одесского биндюжника и простой рыбачки Сони глубоко проникли в культурный быт фронтовиков и тружеников тыла… И когда Бернес записал на один диск „Тёмную ночь“ и „Шаланды“, то вышел он небольшим тиражом… И если повторно „Тёмная ночь“ появилась в грамзаписи через десять лет, то „Шаланды“ — только на единственном прижизненном диске-гиганте Бернеса в новой интерпретации в 1969 году». Вариант, записанный на Всесоюзном радио в 1963 году и лишь однажды фрагментом (один куплет и припев) прозвучавший в эфире (радиопередача «В нашем радиоклубе», октябрь 1963 года), в фонд принят не был; сохранившийся в домашнем архиве певца дубль впервые опубликован на CD «Неизвестный Бернес» в 2009 году

Значение некоторых слов 
 Шаланда — рыбацкая парусная плоскодонная лодка с выдвижным килем, распространённая на Чёрном и Азовском морях и предназначенная для лова рыбы сетями или крючковой снастью. Длина — от 7,5 до 8,5 метров, ширина — около 2,5 метров.
 Кефаль — род морских рыб.
 Биндюжник — ломовой извозчик в старой Одессе, он же портовый грузчик.
 Молдаванка, Пересыпь, Фонтан — районы Одессы.
 Баркас — небольшое самоходное судно для портовых перевозок.

Исполнители песни 
 Марк Бернес (; грамзапись, 1943; магнитозаписи 1963, 1967)
 Аркадий Северный
 Братья Жемчужные
 Иосиф Кобзон (исполнил эту песню один раз на творческом вечере композитора Никиты Богословского в середине 1980-х)
 Муслим Магомаев
 Александр Ширвиндт и Лариса Голубкина («Бенефис Ларисы Голубкиной», 1975)
 Леонид Агутин в новогоднем музыкальном телефильме «Старые песни о главном. Постскриптум»
 Дмитрий Хворостовский
 Константин Беляев
 Олег Газманов

Интересные факты 
 Мелодия песни была использована в пародийном попурри — «синфонии», которую исполнял оркестр под управлением «представителя Союза композиторов», сыгранного героем фильма «Мы с вами где-то встречались» актёром Геннадием Максимовым (в роли которого снялся Аркадий Райкин).
 4 декабря 2007 года в одесском торговом центре «Новый Привоз» открылся фонтан, украшенный скульптурной композицией «Шаланды, полные кефали» (скульптор Илларион Стадник).
 В киноальманахе "Космос" (1996) канадский таксист-иммигрант периодически напевает по-русски первый куплет «Шаланды, полные кефали».

Примечания 

Песни СССР
Песни России
Песни Великой Отечественной войны
Песни об Одессе
Песни из кинофильмов
Песни, написанные Никитой Богословским
Песни на стихи Владимира Агатова
Песни Марка Бернеса